Кубок Митропы 1956 — 16-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие восемь команд из Австрии, Венгрии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал венгерский клуб «Вашаш», который в финале обыграл австрийский «Рапид» с общим счётом 13:6.

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Плей-офф

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1956 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1956 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1956
Футбол в Европе в 1956 году